Христианович — русская фамилия.

Известные носители 
 Христианович, Василий Александрович (1803—1847) — инженер-полковник
 Христианович, Николай Филиппович (1828—1890) — российский композитор и музыкальный писатель.
 Христианович, Сергей Алексеевич (1908—2000) — советский и российский учёный в области механики.